Макинрой () — шотландская фамилия. Известные носители:

 Макинрой, Джон (род. 1959) — американский профессиональный теннисист, бывшая первая ракетка мира.
 Макинрой, Патрик (род. 1966) — американский профессиональный теннисист, теннисный тренер и спортивный комментатор, брат Джона Макинроя.